BFS edizioni (acronimo di Biblioteca Franco Serantini) è una casa editrice italiana
fondata a Pisa nel 1992 e ha sviluppato le proprie attività continuando una precedente piccola esperienza editoriale che si era sviluppata tra il 1985 e il 1991.

Orientamento 

La casa editrice si pone come  uno spazio di ricerca storico-scientifica per un'analisi critica, non conformista ed antiautoritaria, della storia sociale e politica tra Otto e Novecento.

Gli autori, curatori e collaboratori si raccolgono attorno alla Biblioteca Franco Serantini – archivio e centro di documentazione di storia sociale e contemporanea – nata nel 1979 che è specializzata nella storia politica dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri: storia del movimento libertario, operaio e sindacale, storia dell'antifascismo e della Resistenza, storia dei "pensieri eretici", delle organizzazioni di base, storia dei movimenti delle donne, studenteschi e di contestazione degli anni sessanta e settanta.

Temi prediletti dalle pubblicazioni della BFS edizioni sono la storia dell'anarchismo; del movimento operaio e sindacale; dell'antifascismo e della Resistenza; dell'antiautoritarismo e della nonviolenza. Inoltre, ha ampliato i suoi interessi, alle culture alternative, al cinema, al teatro e all'arte d'avanguardia, alle problematiche ambientali, alle trasformazioni del mondo del lavoro e dell'economia, ai movimenti sociali.

La BFS edizioni è tra i soci fondatori dell'Osservatorio degli editori indipendenti (ODEI.

Collane e opere principali
Attualmente la casa editrice ha oltre 200 titoli in catalogo e le sue principali collane sono: “Cultura storica”, “Materiaprima”, “Reprint” e “Quaderni della Rivista storica dell'anarchismo”.

Tra le opere più importanti pubblicate dalla casa editrice si ricordano i due volumi del Dizionario biografico degli anarchici italiani; la «Rivista storica dell'anarchismo», semestrale di studi e ricerche storiche uscito per dieci anni tra il 1994 e il 2004; il testo del sociologo francese Alain Bihr, Dall'assalto al cielo all'alternativa; Il sovversivo: vita e morte dell'anarchico Serantini di Corrado Stajano; Anni sessanta comincia la danza di Diego Giachetti; In Tibet di Flaviano Bianchini; Nostra patria è il mondo intero: Pietro Gori nel movimento operaio e libertario italiano e internazionale a cura di M. Antonioli, F. Bertolucci e R. Giulianelli; Cafiero di Masini; MIgrantes di Flaviano Bianchini; La prossima rivoluzione di Murray Bookchin.

Interviste 

 [A cura di] Brutos Galli, Un'esperienza editoriale di base, Intervista al collettivo editoriale, (L'ecoApuano, 3 marzo 1996) pp 23.

Collegamenti esterni 

 
 Gli archivi degli editori toscani Censimento descrittivo (agg. 2001).

Aziende della provincia di Pisa
Case editrici italiane